Piedra Grande kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Piedra Grande, Ixhuatlán de Madero, 
 Piedra Grande, Huixquilucan, 
 Piedra Grande, Atzalan, 
 Piedra Grande, Ixtapaluca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar